Альфа Таури:

 Альфа Таури (команда «Формулы-1») — команда, выступающая в чемпионате мира Формулы-1, начиная с сезона 2020 года.
 Alpha Tauri (бренд) — модный бренд одежды.